Aftandil Hacıyev – allenatore di calcio ed ex calciatore azero
 Nizami Hacıyev – calciatore azero
 Rəhman Hacıyev – calciatore azero